Reuss (Casa i Estat), antics estats alemanys que avui cal situar dins la regió de Turíngia 
 Reuss-Ebersdorf, comtat sobirà i des de 1806 un principat localitzat a Alemanya 
 Reuss-Lobenstein, estat localitzat en la part alemanya del Sacre Imperi 
 Estat Popular de Reuss, estat territorial que va constituir la República de Weimar 
 Riu Reuss, riu de Suïssa, afluent de l'Aar per la riba dreta
 Gustáv Reuss